Egerbladh ist der Familienname folgender Personen:

 Berndt Egerbladh (1932–2004), schwedischer Komponist, Jazzpianist und Fernsehmoderator
 Birgitta Egerbladh (* 1956), schwedische Choreografin, Tänzerin und Komponistin
 Ossian Egerbladh (1897–1978), schwedischer Heimatforscher und Genealoge